NaClO est la formule chimique de l'hypochlorite de sodium.

C'est également l'agent actif de l'eau de Javel.

Formule brute